Identifizierungsmethoden dienen der Überprüfung der Identität eines Benutzers und können erfolgen durch
 Postident
 Videoident
 Personalausweis (Deutschland)#eID-Funktion

oder durch direkte Legitimation:
 Benutzername, Passwort und/oder persönliche Identifikationsnummer
 Chipkarte, SIM-Karte, RFID-Verfahren
 biometrische Verfahren